Umbo est un terme latin qui désignait dans cette langue toute pièce formant saillie sur une autre surface.

 Umbo, pièce bombée ou conique en fer ou bronze se trouvant au milieu d'un bouclier. 

 En biologie, l’umbo est un élément faisant saillie sur une pièce anatomique : sommet de la coquille des mollusques (umbo de bivalves), protubérance sur le chapeau de certains champignons, protubérance parfois épineuse sur les écailles des cônes de pin…

 Umbo est le surnom du photographe allemand Otto Umbehr